Åndsvidenskab har to betydninger:

 Åndsvidenskab (ikke-naturvidenskab) – et begreb fra universitetsverdenen (stammer primært fra Wilhelm Dilthey)
 Åndsvidenskab (alternativ videnskab) - et begreb inden for det alternative (stammer primært fra Rudolf Steiner og Martinus Thomsen)